DDR2 ist eine Abkürzung für:

 DDR 2, den zweiten Kanal des DDR-Fernsehens
 DDR2-SDRAM, eine Art von Speichermodulen

Abkürzung